(2419) Moldavia, astéroïde
 Moldavia, navire britannique